Мухин, Игорь Владимирович: Мухин, Игорь Владимирович (род. 1961) — российский фотограф.
 Мухин, Игорь Владимирович (род. 1976) — российский хоккеист.